Le Championnat d'Israël de football 1973-1974 est la  de ce championnat.

Classement 

|}

Barrages de relégation 

|}

Bilan de la saison 

Championnat d'Israël de football
Israël
Israël
1973 en Israël
1974 en Israël